Friendship Loyalty Commitment — перший студійний альбом американської групи 25 ta Life, який був випущений 6 липня 1999 року.

Композиції 
 Let The Past Be The Past - 3:20
 Pain Is Temporary - 2:02
 Hardcore Rules - 1:20	
 Backfire - 1:54
 Positive Hardcore, Go - 2:26	
 Friendship, Loyalty, Commitment - 2:50
 The Next Level - 2:21	
 Bullet For Every Enemy - 2:45	
 Over The Years - 2:05	
 Refocus - 2:38
 Wise To Da Game - 3:28
 Da Low Down - 3:31
 Short Fuse - 2:45
 As One - 1:55
 Smakin' You Up - 2:18

Джерела 
 Friendship Loyalty Commitment  allmusic
 Friendship Loyalty Commitment last.fm

Альбоми 25 ta Life
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 1999
Липень 1999